Компаративні фразеологізми (стійкі порівняння, фразеологічні порівняння) являють собою особливий клас фразеологічних зворотів (поряд з фразеологічними зрощення, єдностями, поєднаннями і виразами). Вони виділяються в окрему групу в першу чергу за зовнішніми, структурними ознаками – стійкі порівняння мають двочленну структуру: «ліву» і «праву» частини, з'єднані порівняльним союзом: наприклад, рос. білий як сніг – англ. as white as snow. Як і фразеологічні єдності, переважна кількість КФ характеризується яскравою образністю, стилістичною забарвленістю, експресивністю і емоційністю. Більшість КФ являють собою образні мотивовані звороти. Весь образ (картинність) КФ концентрується із правої (еталонної) частини КФ. Ліва (вихідна) частина КФ визначає граматико-синтаксичну і семантико-тематичну приналежність КФ.

Джерело 
Долгова, А.О. Грамматическая и лексико-семантическая структура устойчивых сравнений как класса фразеологических оборотов (на материале русского, английского и немецкого языков) : автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.02.19 / А.О. Долгова. – Минск: Белорус. гос. ун-т., 2007. – 22 с.

Фразеологізми